Polany kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Palonai, ort,

Polen 

 Polany (ort i Polen), Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat jasielski, 

Robotskapade Litauenförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar